Maeztu ist der Familienname folgender Personen:

 Asier Maeztu (* 1977), spanischer Bahn- und Straßenradrennfahrer
 María de Maeztu (1881–1948), spanische Pädagogin und Humanistin
 Ramiro de Maeztu (1875–1936), spanischer Journalist, Literaturkritiker und politischer Theoretiker

Maeztu steht für:
 Arraya-Maestu (baskisch Arraia-Maeztu), Gemeinde in der Provinz Álava, Autonome Gemeinschaft Baskenland, Spanien